Polo és un cognom heràldic amb escut propi on hi consten dues franges diferents pintades de blau atzur i separades per una línia d'estrelles, a cada part hi ha una estrella daurada.

 Marco Polo, explorador i mercader italià.
 Carmen Polo, va ser l'esposa del dictador espanyol Francisco Franco.
 Teri Polo, actriu estatunidenca.
 Irene Polo,periodista, publicista i representant teatral catalana.
 Manuel Polo y Peyrolón, escriptor i parlamentari espanyol.
 Gaspar Gil Polo, escriptor valencià.
 Víctor Estévez Polo, cantant barceloní. Va participar en la quarta edició d'Operación Triunfo.
Cognoms